Een verkeersweg:
 N383 (Frankrijk)
 N383 (Nederland), zie Provinciale weg 383
 N383 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing